El término romance puede hacer referencia a:

Lingüística y literatura
 a las lenguas romances, familia lingüística formada por las lenguas descendientes del latín;
 al romance (métrica), una tradición métrica en la poesía;
 al romance (poesía), una composición poética escrita usando dicha combinación métrica;
 al Romancero viejo (poesía), una clasificación de las composiciones poéticas escritas con esa métrica;
 al romance (narrativa), un subgénero narrativo de carácter fantástico;
 a la novela rosa, un género literario;
 a Romance (revista), una revista cultural publicada en México entre 1940 y 1941;

Relaciones humanas y sexualidad
 al amor romántico, uno de los modelos de amor que fundamenta el matrimonio monógamo y las relaciones de pareja estables;

Cine
 al cine romántico, un género cinematográfico;

Películas
 a Romance (película de 1920), una película de 1920 protagonizada por Doris Keane;
 a Romance (película de 1930), una película de 1930 dirigida por Clarence Brown y protagonizada por Greta Garbo;
 a Romance (película de 1986), una película de 1986 dirigida por Massimo Mazzucco;
 a Romance (película) (1999), una película francesa;

Música

Estilos e historia
 al romance (flamenco), un cante perteneciente al estilo musical flamenco;
 al romance (música), un género musical del Renacimiento español;

Álbumes y canciones
 a Romance (álbum de Dorso) (1990), un álbum de Dorso;
 a Romance (álbum de Luis Miguel) (1991), un álbum de Luis Miguel;
 a Romance (canción de My Chemical Romance) (2002), una canción de My Chemical Romance;
 a Romance (canción de Mike Oldfield) (2005), una canción de Mike Oldfield;
 a Romance (álbum de Fernando Otero) (2013), un álbum de Fernando Otero;
 a Romance (álbum de Camila Cabello) (2019), un álbum de Camila Cabello;
 a Romances (álbum) (1997), un álbum de Luis Miguel.

Enlaces externos